De Marathon van Lissabon is een hardloopwedstrijd over 42,195 km die sinds 1986 jaarlijks in Lissabon wordt gehouden. Deelnemers starten in Cascais en eindigen op Praça do Comércio in Lissabon.

Parcoursrecords
 Mannen - 2:11.57 Zbigniew Nadolski  (27 november 1994)
 Vrouwen - 2:28.02 Birgit Jerschabek  (26 november 1995)

Uitslagen

Lissabon
Lissabon
Sportevenement in Lissabon